Cohors II Asturum ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Cohors II Asturum (Britannia)
 Cohors II Asturum (Germania)